Сан Пабло Идалго има више значења:

 Сан Пабло Идалго (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Сан Пабло Идалго (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику